Lista de partidos trabalhistas

Brasil 
 Agir (Brasil) — até 2022 chamado de "Partido Trabalhista Cristão"
 Avante — até 2017 chamado de "Partido Trabalhista do Brasil"
 Partido Democrático Trabalhista
 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
 Partido Trabalhista Brasileiro
 Partido Trabalhista Nacional — extinto em 1965
 Podemos (Brasil) — até 2017 chamado de "Partido Trabalhista Nacional"

Outros países da América 
 Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party — dos Estados Unidos
 Partido do Povo Trabalhador — de Porto Rico
 Partido Trabalhista de Antígua
 Partido Trabalhista de São Cristóvão e Nevis
 Partido Trabalhista da Jamaica
 Partido Trabalhista da Dominica

Europa 
 Partido do Trabalho (Países Baixos)
 Partido Operário Social-Democrata da Suécia
 Partido Social Democrata e Trabalhista — da Irlanda do Norte
 Partido Trabalhista (Irlanda)
 Partido Trabalhista (Lituânia)
 Partido Trabalhista (Malta)
 Partido Trabalhista (Noruega)
 Partido Trabalhista (Portugal, 1974)
 Partido Trabalhista (Reino Unido)
 Partido Trabalhista Português

Outros países do mundo 
 Partido Democrático Trabalhista de Tonga
 Partido Trabalhista (Israel)
 Partido Trabalhista (Nova Zelândia)
 Partido Trabalhista Australiano

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações